La Regional Cup 2013/14 corresponde a las clasificatorias para la Copa de Alemania 2014/15. Comenzó a disputarse el 13 de julio de 2013 y terminó el 23 de julio de 2014.

Sistema de competición 
Participan en la Regional Cup 328 clubes que, divididos por regiones establecido por sorteo y a partido único, se enfrentan entre sí en un sistema de eliminación directa. El ganador de cada partido avanza a la siguiente ronda, el empate lleva a la prórroga y de persistir a los penales. Los ganadores clasifican para la Copa de Alemania de la temporada 2014/15.

Regional Cup Baden 
Comenzó a disputarse el 18 de agosto de 2013 y terminó el 20 de mayo de 2014.

Regional Cup Bayern 
Comenzó a disputarse el 1 de octubre de 2013 y terminó el 14 de mayo de 2014.

Regional Cup Berlín 
Comenzó a disputarse el 9 de febrero de 2014 y terminó el 4 de junio de 2014.

Regional Cup Brandenburg 
Comenzó a disputarse el 12 de octubre de 2013 y terminó el 28 de mayo de 2014.

Regional Cup Bremen 
Comenzó a disputarse el 15 de marzo de 2014 y terminó el 25 de mayo de 2014.

Regional Cup Hamburg 
Comenzó a disputarse el 11 de diciembre de 2013 y terminó el 29 de mayo de 2014.

Regional Cup Hessen 
Comenzó a disputarse el 7 de septiembre de 2013 y terminó el 19 de julio de 2014.

Regional Cup Mecklenburg-Vorpommern 
Comenzó a disputarse el 12 de octubre de 2013 y terminó el 30 de abril de 2014.

Regional Cup Mittelrhein 
Comenzó a disputarse el 22 de noviembre de 2013 y terminó el 28 de mayo de 2014.

Regional Cup Niederrhein 
Comenzó a disputarse el 12 de octubre de 2013 y terminó el 15 de mayo de 2014.

Regional Cup Niedersachsen 
Comenzó a disputarse el 6 de agosto de 2013 y terminó el 23 de julio de 2014.

Regional Cup Rheinland 
Comenzó a disputarse el 5 de noviembre de 2013 y terminó el 28 de mayo de 2014.

Regional Cup Saarland 
Comenzó a disputarse el 12 de noviembre de 2013 y terminó el 7 de mayo de 2014.

Regional Cup Sachsen 
Comenzó a disputarse el 31 de octubre de 2013 y terminó el 7 de mayo de 2014.

Regional Cup Sachsen-Anhalt 
Comenzó a disputarse el 16 de noviembre de 2013 y terminó el 14 de mayo de 2014.

Regional Cup Schleswig-Holstein 
Comenzó a disputarse el 13 de julio de 2013 y terminó el 16 de mayo de 2014.

Regional Cup Südbaden 
Comenzó a disputarse el 6 de agosto de 2013 y terminó el 14 de mayo de 2014.

Regional Cup Südwest 
Comenzó a disputarse el 24 de septiembre de 2013 y terminó el 14 de mayo de 2014.

Regional Cup Thüringen 
Comenzó a disputarse el 3 de octubre de 2013 y terminó el 14 de mayo de 2014.

Regional Cup Westfalen 
Comenzó a disputarse el 6 de noviembre de 2013 y terminó el 15 de julio de 2014.

Regional Cup Württemberg 
Comenzó a disputarse el 7 de agosto de 2013 y terminó el 7 de mayo de 2014.

Enlaces externos 
 Regional Cup Baden
 Regional Cup Bayern
 Regional Cup Berlín
 Regional Cup Brandenburg
 Regional Cup Bremen
 Regional Cup Hamburg
 Regional Cup Hessen
 Regional Cup Mecklenburg-Vorpommern
 Regional Cup Mittelrhein
 Regional Cup Niederrhein
 Regional Cup Niedersachsen
 Regional Cup Rheinland
 Regional Cup Saarland
 Regional Cup Sachsen
 Regional Cup Sachsen-Anhalt
 Regional Cup Schleswig-Holstein
 Regional Cup Südbaden
 Regional Cup Südwest
 Regional Cup Thüringen
 Regional Cup Westfalen
 Regional Cup Württemberg

Temporadas de la Regional Cup
Fútbol en 2013
Fútbol en 2014